Josep Lamas Alsina, nació en Súria (Barcelona) el 3 de octubre de 1981. Es un jugador de hockey sobre patines español que actualmente (2003) juega de delantero en el Hockey Club Liceo de la Coruña, equipo en el que se inició en la práctica deste deporte y en el cual desenvuelve toda su carrera deportiva. Es hijo de Eduardo Lamas Sanchéz y hermano mayor de Eduard Lamas Alsina.

En 2012 es convocado para su primer europeo con la selección absoluta que se celebra en Paredes - Portugal.

Equipos 
 H.C. Liceo: desde categorías inferiores hasta la actualidad.

Copas

HC Liceo 

 3 Copas de Europa (2002-03, 2010-11 y 2011-12)
 1 Copa del Rey (2003-04)
 1 Copa Intercontinental (2003-04)
 1 Supercopa de Europa (2003-04)
 1 Copa CERS (2009-10)
 2 Copa Galicia (2009 y 2010)

Selección española 

 1 Campeonato de Europa Júnior
 1 Campeonato de Europa Juvenil
 1 Campeonato de Europa senior

Véase también 

 Ficha del jugador
 Convocatoria Europeo 2012

Jugadores de hockey sobre patines de España
Deportistas de Cataluña
Nacidos en Suria